В 1627 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 В польском лесу умер последний на Земле тур.

Публикации 
 Иоганн Кеплер опубликовал астрономические «Рудольфовы таблицы», открывшие новую эпоху в астрономии. Таблицы были основаны на гелиоцентрической модели Коперника с модификациями Кеплера, учитывающими реальную неравномерность движения планет по эллиптическим орбитам. В отличие от всех своих предшественников, таблицы Кеплера давали исключительно высокую точность предсказаний астрономических событий; они содержали также поправки на атмосферную рефракцию и (для удобства расчётов) логарифмические таблицы. Свыше ста лет таблицы служили настольной книгой астрономов и мореплавателей
 Посмертно издан труд Адриана Ван ден Спигеля «De humani corporis fabrica».
 Посмертно изданы в одном томе труды Фрэнсиса Бэкона «Естественная история» и «Новая Атлантида».
 Составлена новая редакция «Большого чертежа» — единой генеральной карты Русского государства крупного масштаба. Более ранние редакции не сохранились.

Родились 
 См. также: :Категория:Родившиеся в 1627 году
 25 января — Роберт Бойль, англо-ирландский натурфилософ, соавтор Закона Бойля — Мариотта (умер в 1691 году).
 29 ноября — Джон Рей, английский натуралист (умер в 1705 году)

Скончались 
 См. также: :Категория:Умершие в 1627 году
 20 июля — Гудбрандур Торлакссон, исландский математик и картограф (род. в 1541 году)

Примечания

См. также 

1627 год в науке